Starigrad est un toponyme qui peut désigner :
Starigrad, un village et une municipalité de Croatie situés dans le comitat de Zadar ;
Starigrad, une localité de Croatie située dans la municipalité de Senj, comitat de Lika-Senj ;
Starigrad, une localité de Croatie située dans la municipalité de Koprivnica, comitat de Koprivnica-Križevci.
Starigrad est le nom d'une forteresse à la confluence de la Save et de la Kupa dans la ville de Sisak. Il s'agit d'une construction de forme triangulaire qui avait pour vocation d'arrêter l'avancée des Turcs à l'époque  moderne.